santa-ritensi – abitanti di Santa Rita (Maranhão)
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita (Paraíba)
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita d'Oeste
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita de Caldas
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita de Cássia
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita de Jacutinga
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita de Minas
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita do Araguaia
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita do Itueto
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita do Pardo
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita do Passa Quatro
santa-ritensi – abitanti di Santa Rita do Sapucaí